{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (61401) Schiff || 2000 QQ6 ||25 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (61402) Franciseveritt || 2000 QS6 ||25 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (61403) - || 2000 QG9 ||25 augustus 2000 || C. Wolfe, E. Bettelheim
|-
| (61404) Očenášek || 2000 QM9 ||26 augustus 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (61405) - || 2000 QT9 ||24 augustus 2000 || W. Bickel
|-
| (61406) - || 2000 QZ9 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61407) - || 2000 QK10 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61408) - || 2000 QR11 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61409) - || 2000 QW11 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61410) - || 2000 QX11 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61411) - || 2000 QC12 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61412) - || 2000 QF12 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61413) - || 2000 QG12 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61414) - || 2000 QH12 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61415) - || 2000 QK12 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61416) - || 2000 QL12 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61417) - || 2000 QP13 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61418) - || 2000 QR13 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61419) - || 2000 QM14 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61420) - || 2000 QN14 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61421) - || 2000 QU14 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61422) - || 2000 QN15 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61423) - || 2000 QS15 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61424) - || 2000 QX15 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61425) - || 2000 QA16 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61426) - || 2000 QP16 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61427) - || 2000 QR16 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61428) - || 2000 QA17 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61429) - || 2000 QF17 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61430) - || 2000 QJ17 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61431) - || 2000 QY17 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61432) - || 2000 QS18 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61433) - || 2000 QY18 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61434) - || 2000 QB19 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61435) - || 2000 QC19 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61436) - || 2000 QD19 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61437) - || 2000 QQ19 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61438) - || 2000 QE20 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61439) - || 2000 QM22 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61440) - || 2000 QE23 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61441) - || 2000 QW23 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61442) - || 2000 QK24 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61443) - || 2000 QW24 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61444) Katokimiko || 2000 QB25 ||25 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (61445) - || 2000 QF25 ||26 augustus 2000 || Oakley
|-
| (61446) - || 2000 QH27 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61447) - || 2000 QN27 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61448) - || 2000 QR27 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61449) - || 2000 QX27 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61450) - || 2000 QC28 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61451) - || 2000 QD29 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61452) - || 2000 QH29 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61453) - || 2000 QL29 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61454) - || 2000 QE30 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61455) - || 2000 QF30 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61456) - || 2000 QH30 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61457) - || 2000 QM30 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61458) - || 2000 QT30 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61459) - || 2000 QW30 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61460) - || 2000 QX30 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61461) - || 2000 QA31 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61462) - || 2000 QH31 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61463) - || 2000 QT31 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61464) - || 2000 QC32 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61465) - || 2000 QY32 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61466) - || 2000 QZ32 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61467) - || 2000 QD33 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61468) - || 2000 QM33 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61469) - || 2000 QJ35 ||23 augustus 2000 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (61470) - || 2000 QK35 ||27 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (61471) - || 2000 QQ35 ||28 augustus 2000 || K. Korlević
|-
| (61472) - || 2000 QS35 ||28 augustus 2000 || Farra d'Isonzo
|-
| (61473) - || 2000 QT35 ||29 augustus 2000 || Farra d'Isonzo
|-
| (61474) - || 2000 QA36 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61475) - || 2000 QH37 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61476) - || 2000 QJ37 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61477) - || 2000 QS37 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61478) - || 2000 QC38 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61479) - || 2000 QH39 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61480) - || 2000 QY39 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61481) - || 2000 QN40 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61482) - || 2000 QU40 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61483) - || 2000 QP41 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61484) - || 2000 QY41 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61485) - || 2000 QH42 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61486) - || 2000 QQ42 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61487) - || 2000 QB43 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61488) - || 2000 QB45 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61489) - || 2000 QN46 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61490) - || 2000 QH47 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61491) - || 2000 QJ47 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61492) - || 2000 QL48 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61493) - || 2000 QO48 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61494) - || 2000 QG49 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61495) - || 2000 QJ49 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61496) - || 2000 QO49 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61497) - || 2000 QH50 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61498) - || 2000 QM50 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61499) - || 2000 QD51 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61500) - || 2000 QV51 ||24 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten